populacja (biologia)
 populacje gwiazdowe
 populacja statystyczna
 populacja standardowa
 populacja nieskończona
 populacja skończona
 populacja stacjonarna
 liczba ludności